Dave Madden ist der Name folgender Personen:

* Dave Madden (Saxophonist) (1924–2006),  US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dave Madden (Schauspieler) (1931–2014), US-amerikanischer Schauspieler